Челентано — італійське прізвище. Найбільша кількість носіїв цього прізвища (близько 5 %) проживає в італійській провінції Казерта.

Відомі носії:
 Бернардо Челентано (1835—1863) — італійський художник.
 Адріано Челентано (нар. 1938) — італійський співак, кіноактор, телеведучий, композитор, режисер і громадський діяч.
 Розіта Челентано (нар. 1965) — італійська теле- та радіоведуча, акторка, співачка, старша дочка Адріано Челентано.
 Розалінда Челентано (нар. 1968) — італійська акторка, молодша дочка Адріано Челентано.
 Джакомо Челентано (нар. 1966) — італійський співак, син Адріано Челентано.
 Джефф Челентано (нар. 1960) — американський актор, режисер, продюсер і сценарист.
 Алессандра Челентано (нар. 1966) — італійський хореограф і танцівниця, племінниця Адріано Челентано

Інше 

 «Піца Челентано» — всеукраїнська мережа ресторанів швидкого обслуговування.
 6697 Челентано — астероїд головного поясу.
 «Клан Челентано» — італійський лейбл звукозапису, заснований 1961 року Адріано Челентано.
 «Челентано» — кримінальне прізвисько Ігоря Маркова.

Примітки 

Італійські прізвища